

Села:
 Гладке — Запорізька область, Василівський район
 Гладке — Чернігівська область, Козелецький район

Гладке () — присілок, Смоленська область, Гагарінський район